Philip van Praag sr. (1887-1942), Nederlands kunstschilder, vader van de demograaf
Philip van Praag (psychotherapeut) (1913-2002), Nederlands psychotherapeut
Philip van Praag (demograaf) (1914-2000), Nederlands politicoloog en demograaf van Joodse komaf
Philip van Praag (politicoloog) (1949-), Nederlands politicoloog, zoon van de demograaf